Tetranitrur de tetrasofre (en anglès:tetrasulfur tetranitride),S₄N₄
 Dinitrur de disofre (disulfur dinitride), S₂N₂
 Politiazil (polythiazyl), (SN)x

Addicionalment es coneixen algunes espècies químiques inestables:
 Monosulfur de mononitrogen (mononitrogen monosulfide), SN, anàleg a l'òxid nítric, NO
 S₂N, anàleg al diòxid de nitrogen, NO₂.

Referències